Okręty US Navy o nazwie USS  "Goldsborough":
 Pierwszy "Goldsborough" (TB-20) był torpedowcem. W służbie w latach 1908-1919.
 Drugi "Goldsborough" (DD-188) był niszczycielem typu Clemson. W służbie w latach 1920-1945. Inne oznaczenia: AVP-18, AVD-5 i APD-32.
 Trzeci "Goldsborough" (DDG-20) był niszczycielem rakietowym typu Charles F. Adams, który był w służbie w latach 1963-1993.

Goldsborough